«Красная Шапочка» — советский рисованный мультфильм  года, снятый Валентиной и Зинаидой Брумберг.
Мультфильм создан по мотивам сказки Шарля Перро, однако во многом отличается от неё.
Выполнен в классическом «диснеевском» стиле, пробывшем в советской мультипликации до 1939 года.

Сюжет 
О том, как доверчивую девочку по имени Красная Шапочка чуть не съел волк.

Как-то раз кот-почтальон нёс Красной Шапочке письмо от бабушки, в котором она приглашала её в гости. По пути через лес на кота напал волк и чуть было не отобрал письмо. Но кот все же доставляет письмо девочке. Получив письмо, Красная Шапочка выдвигается в путь. Тем временем, волк, поняв, что Красная Шапочка уже близко, переодевается в козлиную шкуру и подвозит девочку до дома бабушки. Волк успевает проскочить в дом, подделав голос Красной Шапочки, и собирался проглотить её, но бабушку спрятали часы. Когда пришла Красная Шапочка, волк пустил её в дом. Девочка стала спрашивать бабушку "почему у тебя такие большие уши?" и "почему у тебя такие большие глаза?". Но на третий вопрос "почему у тебя такие большие зубы?", волк отвечает, что они для того, чтобы её...СЪЕСТЬ! 

В этот момент кот начинает посыпать волка перцем, отчего тот начинает чихать и падает с кресла. А потом кот, взяв стрелку от часов, вступает с ним в поединок. В итоге, волк упал в бочку с томатами, а кот её запер и покатил к реке. Все счастливы. Красная Шапочка передаёт бабушке гостинцы и даже угощает кота молоком за его героизм.

Съёмочная группа

Отличия от сказки 
 В мультфильме присутствует кот, которого в сказке не было.
 В мультфильме волк не смог съесть ни Красную Шапочку, ни бабушку. Соответственно, разрезать ему живот, как в сказке, никто не стал.
 В мультфильме с волком покончили гораздо мягче, чем в оригинале — волк упал в бочку с томатами, которую кот запер, а потом покатил её по дороге, после чего та утонула в реке.
 При встрече волк оделся в козлиную шкуру, из-за чего Красная Шапочка ему и поверила.

Факты 
 Волк, одетый в козлиную шкуру напевает песенку «Жил-был у бабушки серенький козлик» (только первые 4 строчки).

Видео 
Мультфильм выпускался на видеокассетах в разных сборниках в 1980-е годы в системе SECAM, а в 1990-е — в системе PAL в сборниках мультфильмов видеостудии «Союз» (с 1994 года).

Примечания

Ссылки 
 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1937 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы В. и З. Брумберг
Чёрно-белые мультфильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1930-х годов